Nandu (jeep) - Argentijnse jeep
 Nandu (rivier) - rivier in China
 Nandu M. Natekar - Indiaas badmintonspeler

 Nandoe - Zuid-Amerikaanse loopvogel